Bernstein-Ungleichung steht für:

 Bernstein-Ungleichung (Stochastik), eine Ungleichung aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
 Bernstein-Ungleichung (Analysis), eine Ungleichung aus der Approximationstheorie